Dziobek ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Dziobek, deutscher Archäologe 
 Ernst Christian Dziobek (1795–1845), deutscher Ingenieuroffizier und Militärschriftsteller 
 Natalie Dziobek, deutsche Schauspielerin und Moderatorin